Thelemann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Thelemann (1811–1889), deutscher Gartenarchitekt
 Fritz Thelemann (1833–1898), Verwaltungsjurist
 Fritz Thelemann (Oberbürgermeister), Oberbürgermeister von Wittenberg von 1918 bis 1922
 Heinrich von Thelemann (1851–1923), bayerischer Justizminister, 1912–1918
 Louis Thelemann (1890–1953), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Niedersächsischen Landtages und Mitglied des Ernannten Hannoverschen Landtages

Siehe auch:
 Telemann (Begriffsklärung)
 Telman
 Thälmann